Madonna col Bambino e angeli – affresco di Gentile da Fabriano conservato nel Duomo di Orvieto
 Madonna col Bambino e angeli – dipinto di Gregório Lopes conservato nel Museo nazionale d'arte antica a Lisbona